Netting peut concerner :
 le netting, une méthode de compensation de dettes et de créances en finance
 Morris Graham Netting, herpétologue américain